Anatour ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Anatour (1856–1929), österreichische Theaterschauspielerin
 Wilhelm Anatour (Lebensdaten unbekannt), österreichischer Theaterdirektor des 19. Jahrhunderts, Vater der Marie